Night Moves (1975), een film van Arthur Penn
Night Moves (2013), een film van Kelly Reichardt